Суперкубок Австрії з футболу 1989 — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 квітня 1990 року між чемпіоном і володарем кубка Австрії клубом Тіроль та фіналістом кубка Австрії клубом Адміра Ваккер.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  

1989
Австрія
1990 в австрійському спорті